Конструирование программного обеспечения — дисциплина программной инженерии. Это детальное создание работающего программного обеспечения посредством комбинации кодирования, верификации, модульного тестирования, интеграционного тестирования и отладки. Оно связано со всеми другими дисциплинами программной инженерии, наиболее сильно — с проектированием и тестированием.

Основы конструирования ПО

Минимизация сложности 
Уменьшение сложности достигается через акцентирование создания кода, который был бы простым и читаемым, а не искусным. Минимизация сложности получается путём использования стандартов и посредством многочисленных специфических методов написания кода. Также она поддерживается методами конструктивно-ориентированного качества.

Предусматривание изменений 
Предвосхищение изменений поддерживается многими специфическими методами набора кода:
 Способы общения: такие как стандарты форматов документов и содержимого.
 Языки программирования
 Платформы
 Инструменты: такие как схематические стандарты для нотаций, например, язык UML.

Конструирование для верификации 
Конструирование для верификации означает построение программного обеспечения таким образом, что ошибки могут быть легко обнаружены инженером пишущим это ПО, а также в ходе независимого тестирования и эксплуатационной деятельности. Специфические методы, которые поддерживают конструирование для верификации включают в себя следующие: стандарты написания кода для поддержки проверки кода, модульное тестирование, организация код для поддержки автоматизированного тестирования, ограниченное использование сложных или труднодоступных для понимания языковых структур, и некоторые другие.

Стандарты в конструировании 
Стандарты, которые непосредственно затрагивают вопросы конструирования, включают:
 Использование внешних стандартов: стандарты для языков конструирования, инструменты конструирования, технические интерфейсы и взаимодействие между конструированием ПО и другими дисциплинами.
 Использование внутренних стандартов: минимизация сложности, предвидение изменений и конструирование для верификации.

См. также 
 Программная инженерия
 Разработка программного обеспечения

Примечания

Литература 
  

Разработка программного обеспечения
Программная инженерия